Kilpeläinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1879-1941), ecclésiastique et homme politique finlandais
Eero Kilpeläinen (né en 1985), gardien de but finlandais de hockey sur glace
 (né en 1970), musicien et compositeur finlandais
 (1906-1937), industriel et homme politique finlandais
 (1907-1955), journaliste et homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois